L'Autoroute A602 (o A602) belga parte da Ans, fino ad arrivare a Liegi. L'autostrada è lunga 11 km.

Percorso

Voci correlate
 Autostrade in Belgio

Altri progetti

Collegamenti esterni

A602